peut désigner plusieurs seigneurs et ecclésiastiques européens, notamment :
 Bernard VI d'Anhalt-Bernbourg (mort en 1468), prince d'Anhalt-Bernbourg (1420-1468)
 Bernard VI d'Armagnac (v. 1270-1319), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1285 à 1319;
 Bernard VI de Comminges (mort entre 1295 et 1300), comte de Comminges de 1241 à 1295;
 Bernard VI de Menthon (1562-1627)
 Bernard VI de Moreuil (1285-1350)